Это список компьютерных игр, разработанных, изданных и лицензированных Lucasfilm Games (ранее LucasArts Entertainment).

Ссылки 

 Официальный сайт

LucasArts